Andreas I av Ungern, född omkring 1015, död innan 6 december 1060 i Zirc i Ungern, var en ungersk kung från 1046 fram till sin död. Som son till kung Vasilij, var han en ättling från den yngre grenen av huset Árpád.

Biografi 

När Stefan I:s son Emrik dog vid en jakt år 1031, fanns endast den hedniske Vasilij och hans tre söner Andreas, Béla och Levente som erkända tronföljare. Kung Peter I:s anhängare tillfångatog Vasilij och gjorde honom blind, och hans söner jagades bort från landet. De tre prinsarna flydde först till Tjeckien och därefter till Polen.

När Ungern blev tysk-romersk vasallstat efter 1044, beslöt den ungerska högadeln att skicka efter Andreas i Ryssland. När han ankom till landet på hösten 1046, hyllade de ungerska rebellerna honom som kung vid Abaújvár, en stad i nordöstra Ungern.

Många ungrare förväntade sig att Andreas skulle avskaffa kristendomen i landet och återställa den gamla ordningen. Men så blev inte fallet och ett nytt uppror bröt ut. Biskop Gerhard Sagredo blev ett offer för dessa uppror. Rebellerna kastade ner honom från en klippa i Buda, som nuförtiden kallas Gellértberget.

År 1047 hade Andreas återställt den kristna ordningen och blev enväldig kung av Ungern. Han måste i första hand skydda Ungern från Henrik III, som utan framgång angrep Ungern 1050, 1051 och 1052. Striderna slutade 1053 med freden i Tribur.

Senare kom det till meningsskiljaktigheter mellan Andreas och Béla I, varefter Béla anföll Ungern med hjälp av den polske fursten. I slaget sårades Andreas och tillfångatogs. Han dog 1060.

Familj 

Följande släktträd visar Andreas anfäder, hans avkomma och några av hans släktingar som nämns i artikeln:

Referenser 

 
 

Födda okänt år
Ungerns regenter
Avlidna 1060
Huset Árpád
Män
Personer i Ungern under 1000-talet